John Kinsella (1932–2021) ír zeneszerző 
 John Kinsella (1952–) olimpiai bajnok (1972) amerikai úszó
 John Kinsella (1963–) ausztrál költő, író, kritikus, esszéista
 John Kinsella (?) ír nemzetközi labdarúgó-játékvezető

hasonló néven
 John Kinsela (1950–2020) ausztrál birkózó, olimpikon

Jegyzetek